Settled Out of Court – film del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 Settled Out of Court – film del 1912 diretto da Al Christie
 Settled Out of Court – film del 1916 diretto da Archer MacMackin
 Settled Out of Court – film del 1920 diretto da Al Christie
 Settled Out of Court – film del 1925 diretto da George A. Cooper